Die 12.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1961 in Hannover, Deutschland, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1961
Radsportveranstaltung 1961
Radsportwettbewerb in Hannover